Сезон «Карпат» (Львів) 1979 — вісімнадцятий сезон «Карпат» (Львів). Команда у першій лізі посіла 1-е місце серед 24 команд, у Кубку СРСР у півфіналі поступилася у Москві в додатковий час московському «Динамо» 1:2.

Головні події 
«Карпати» відірвалися від другого призера на вісім очок, забили найбільшу кількість м'ячів (89) і здобули найбільше перемог (27). Степан Юрчишин встановив абсолютне досягнення для бомбардирів першої ліги, забивши за один сезон 42 голи, яке так і не було перевершено.

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступав 21 гравець:

Кубок СРСР

Зональний турнір. Сьома зона

Результати матчів з участю «Карпат» 

Примітка: Всі матчі проведені у Вірменії.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Посилання 
 Перша ліга СРСР 1979 на fc-dynamo.ru 
 Кубок СРСР 1979 на wildstat.ru 
 СССР. Сезон - 1979. Первая лига 
 Состав команды «Карпаты» Львов в сезоне 1979

Література 
 Сало І. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Рекламно-інформаційний довідник. — Львів, 1990. — 166 с.

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Українські футбольні клуби в сезоні 1977